Bay megye (Florida) 
 Bay megye (Michigan)